Credit River ist der Name folgender Flüsse:

 Credit River (Ontariosee) (auch Rivière Credit), Fluss in Ontario, Kanada
 Credit River (Minnesota), Nebenfluss des Minnesota River in Minnesota, Vereinigte Staaten